The Vault — перший комерційний мікстейп американського репера Cashis, виданий на власному лейблі Bogish Brand Entertainment для реклами платівки Euthanasia, що після численних перенесень вийшла 24 червня 2014 р. Сам виконавець спершу вважав реліз міні-альбомом, проте згодом назвав його мікстейпом. У 2012 вийшов сиквел, The Vault 2. The Vault також став приступним для безплатного завантаження на сайті HotNewHipHop.

Оригінальний біт «High Powered»: «High Powered» у вик. Доктора Дре з участю RBX. Оригінальний біт «Don't Let It Go»: «Don't Let It Go to Your Head» у вик. Brand Nubian. Оригінальний біт «U Don't Want No Problem»: «Tha Shiznit» у вик. Снупа Доґґа.

Список пісень

Посилання 

Хіп-хоп альбоми
Англомовні музичні альбоми